SVD peut désigner :
 la SVD, pour Société du Verbe-Divin, est une congrégation religieuse missionnaire fondée au  ;
 le SVD est un fusil de précision ;
 En mathématiques, la SVD, pour singular value decomposition (Décomposition en valeurs singulières), est un outil de factorisation de matrices ;
 SVD : L’Union pour la grande cause est un film réalisé en 1927 par Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg.
 SVD:science et vie découvertes est un magazine

Abréviation 
 Sander van Doorn, un DJ néerlandais ;
 Svenska Dagbladet, un quotidien suédois.
Abréviation